Makemake može značiti:

 136472 Makemake, patuljasti planet u Kuiperovom pojasu.
 Makemake (mitologija), božanstvo iz rapanuijske mitologije.